Miejsca:
 Selwyn – pasmo górskie w Australii.
 Selwyn – pasmo górskie w Kanadzie.
 Selwyn – rzeka w Nowej Zelandii.
 Hrabstwo Selwyn, Nowa Południowa Walia, Australia.

Instytucje:
 Selwyn College, Auckland, wielokulturowe, koedukacyjne liceum w Auckland, Nowa Zelandia.
 Selwyn College, Cambridge, Wielka Brytania.
 Selwyn College, Otago, bursa na uniwersytecie w Otago, Nowa Zelandia.
 Selwyn House School, szkoła w Westmount, Quebec, Kanada.
 Selwyn School, szkoła prywatna w Denton, Teksas, USA.
 Harris i Selwyn Theaters, teatry bliźniacze w Chicago, Illinois, USA.
 American Airlines Theatre, Nowy Jork, początkowo Selwyn Theatre.

Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Richard Cecil Selwyn (1824-1902), brytyjski geolog, który badał Australię i Kanadę.
 Archie i Edgar Selwyn, amerykańscy producenci teatralni.
 Charles Jasper Selwyn (1813-1869), sędzia, Lord Justice, MP i wtajemniczony doradca.
 Charles William Selwyn (1858-1893), brytyjski oficer i polityk konserwatywny.
 Don Selwyn (1936-2007), aktor i reżyser z Nowej Zelandii.
 Edgar Selwyn (1875-1944), amerykański reżyser i producent teatralny.
 George Augustus Selwyn (1809-1878), biskup Nowej Zelandii.
 George Augustus Selwyn (1719/91), angielski polityk i humorysta.
 Sir Percy Selwyn Selwyn-Clarke (1893-1976), dyrektor Usług Medycznych, Hong Kong, 1937-1943, i gubernator Seszeli, 1947-1951.
 John Richardson Selwyn (1844-1898), drugi biskup Melanezji.
 Sydney Selwyn (1934-1996), brytyjski lekarz, naukowiec medyczny i znanych ekspert w historii medycyny.
 Tim Selwyn (ur. 1974), Nowa Zelandia, działacz polityczny.
 Victor Selwyn (1917-2005), brytyjski dziennikarz.
 William Marshall Selwyn (1879-1951), biskup Fulham, archidiakon z Bath.
 Zachariah Selwyn (ur. 1975), amerykańska osobowość telewizyjna.

Osoby o tym imieniu:
 Selwyn Baker (1911-1996), piłkarz australijski.
 Selwyn Baptiste (1936-2012), brytyjski muzyk Trynidadu.
 Selwyn Bean (1886-1981), archidiakon z Manchesteru.
 Selwyn Biggs (1872-1943), walijski gracz rugby.
 Selwyn Blackmore (ur. 1972), Nowa Zelandia, aktor.
 Selwyn G. Blaylock (1879-1945), kanadyjski biznesmen.
 Selwyn Z. Bowman (1840-1928), przedstawiciel z Massachusetts USA.
 Selwyn Brown (ur. 1958), brytyjski muzyk.
 Selwyn Closs-Parry (ur. 1925), archidiakon St Asafa.
 Selwyn Dewdney (1909-1979), kanadyjski pisarz, ilustrator, artysta i działacz.
 Selwyn Edge (1868-1940), australijski biznesmen i kierowca wyścigowy.
 Selwyn Fernandes (ur. 1980), indyjski piłkarz.
 Selwyn Fremantle (1869-1942), brytyjski administrator w Indiach.
 Selwyn Froggitt, główna postać w brytyjskim serialu Och nie, to Selwyn Froggitt.
 Selwyn Griffith (1928-2011), poeta walijski.
 Selwyn Hughes (1928-2006), brytyjski minister Christian.
 Selwyn Image (1849-1930), brytyjski wykładowca akademicki.
 Selwyn Jepson (1899-1989), brytyjski pisarz.
 Selwyn Jones (ur. 1970), amerykański piłkarz.
 Selwyn George (Bill) Lane (1922-2000), australijski ornitolog.
 Selwyn Lloyd (1904-1978), brytyjski polityk konserwatywny.
 Selwyn Lymon (ur. 1986), amerykański futbolista. 
 Selwyn Maister (ur. 1946), Nowa Zelandia, gracz hokeja na trawie.
 Selwyn N. Owen (1836-1916), amerykański prawnik.
 Selwyn Porter (1905-1963), oficer armii, Australia.
 Selwyn Raab (ur. 1934), amerykański pisarz i dziennikarz.
 Selwyn Richardson (zm. 1995), prawnik z Trynidadu.
 Selwyn Riumana (ur. 1966), polityk, Wyspy Salomona.
 Selwyn (ur. Selwyn Pretorius, 1982), australijski piosenkarz R & B, z pochodzenia południowoafrykańskiego.
 Selwyn Selwyn-Clarke (1893-1976), brytyjski lekarz i adwokat.
 Selwyn Sese Ala (ur. 1986), z Vanuatuan piłkarz
 Selwyn Toogood (1916-2001), Nowa Zelandia, telewizyjna osobowość.
 Selwyn Ward (ur. 1977), amerykański aktor.
 Selwyn Whalley (1934-2008), angielski piłkarz.
 Selwyn Walford Young (1899-1977), muzyk i kompozytor z Belizean.